WP pode referir-se a:

Política e governo 
 Wojsko Polskie, o nome oficial das forças armadas da República da Polónia
 White power, um slogan político e um sinônimo de supremacia branca

Internet e computação 
 Wikipédia, a enciclopédia multilíngue online livre que todos podem editar
 Windows Phone, smartphones que rodam o sistema operacional Microsoft Windows Mobile
 WordPerfect, um processador de texto
 WordPress, um sistema de gerência de conteúdos.

Ciência e tecnologia 
 Watt-pico, a potência nominal de uma célula solar ou painel
 Waypoint, um ponto de referência de navegação

Outros 
 Wii Play, um vídeo game para o Wii
 The Washington Post, um jornal influente estadunidense

Ver também 
 Todas as páginas que começam com WP
 Todas as páginas com títulos que contenham "WP"

Desambiguação